Дивізія А 1999—2000 — 82-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Університатя (Крайова) взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як фіналіст Кубку Румунії 1999—2000.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

1999—2000
Румунія
Румунія
1999 у румунському спорті
2000 у румунському спорті